Losgeld, een geldbedrag dat gevraagd wordt bij een ontvoering

Plaatsen in de VS:
 Ransom (Illinois)
 Ransom (Kansas)

Films/Televisie:
 Ransom! (1956) van Alex Segal met Glenn Ford en Donna Reed
 Ransom (1975) van Caspar Wrede met Sean Connery
 Ransom (1996) van Ron Howard met Mel Gibson en Rene Russo
 Ransom (2018)
 Ransom (televisieserie), Amerikaanse televisieserie 

Muziek:
 Ransom (band), band uit Berlijn